Hamburgisierung (BE: hamburgisation, AE: hamburgization) bezeichnete im Sprachgebrauch des britischen Bomber Command die vollständige oder großflächige Zerstörung eines militärischen oder nichtmilitärischen Zieles in einem Feuersturm, ausgelöst durch Brand- und Phosphorbomben.

Der Begriff wurde ursprünglich durch die britischen Luftstreitkräfte eingeführt, welche 1943 und 1944 im Rahmen der Operation Gomorrha Luftangriffe auf Hamburg durchführten. Im weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurden auch weitere deutsche Städte „hamburgisiert“.

Jahre zuvor benutzte Joseph Goebbels in Anlehnung an die Zerstörung der englischen Stadt Coventry 1940 einen ähnlichen Terminus in Bezug auf die völlige Auslöschung einer Stadt – „coventrieren“. Es wird angenommen, dass dies daraufhin bewusst von den Briten als „hamburgisieren“ aufgegriffen wurde.

Einzelnachweise 

Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg